Пертоми́нск — посёлок в Приморском районе Архангельской области. Административный центр Пертоминского сельского поселения.

География 

Пертоминск расположен возле входа в Унскую губу Белого моря на Летнем берегу.

История 
Посёлок возник на месте Пертоминского Спасо-Преображенского монастыря, основанного в 1617 году. В 1920 году монастырь был закрыт. На картах конца 30-х, начала 40-х годов XX века на месте монастыря обозначена Коммуна им. Сталина.

С 1943 года по 1958 год Пертоминск был центром Беломорского района Архангельской области.

Население 

В 2002 году в Пертоминске было 365 человек (русские — 76 %).

См. также 
 Уна
 Нёнокса

Примечания

Ссылки 
 МО «Пертоминское» 
 Красногорский сельсовет (Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах) 
 Куда бы меня ни бросала судьба, снятся мне белые ночи и унская наша губа!

Карты 
 Пертоминск на карте-километровке 
 Пертоминск на карте Wikimapia 
 Q-37-27_28.
 Пертоминск. Публичная кадастровая карта 

Населённые пункты Приморского района (Архангельская область)